Zweiflingen ist ein Gemeinde- und Ortsname:

 Zweiflingen, Gemeinde im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

 Neuzweiflingen oder Trautenhof, Einzelhof auf der Stadtteilgemarkung Sindringen von Forchtenberg im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Zweiflingen (Leutershausen), Weiler der Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern